Sonic 4 è un termine che si può riferire a due videogiochi a piattaforme differenti della serie di Sonic:
 Sonic the Hedgehog 4 Episodio 1
 Sonic the Hedgehog 4 Episodio 2

Pagine correlate 
 Sonic